Швейцария на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2007.

Состав 
Главный тренер: Ральф Крюгер

Матчи

Предварительный раунд

Квалификационный раунд

1/4 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира 2007
 Сборная Швейцарии на ihwc.net
 Сборная Швейцарии на Спорт-Экспресс

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2007
Спорт в Швейцарии в 2007 году
Сборная Швейцарии по хоккею с шайбой